Спейс-рок (, ) — музыкальный жанр, сочетающий психоделический рок, элементы электронной музыки и «космическую» тематику. Для спейс-рока характерны активное использование синтезаторов, эксперименты с гитарным звучанием, продолжительные, атмосферные композиции и тексты, навеянные научной фантастикой.

Этот термин был впервые применён в 1970-е по отношению к таким психоделическим рок-группам, как Hawkwind, Gong и Pink Floyd. В конце 1980-x — начале 1990-x спейс-рок возродился в лице британо-американской альтернативной сцены, вдохновлявшейся как экспериментами классиков психоделии, так и шугейзом, стоунер-металом и нойз-попом. Типичными представителями нового спейс-рока можно назвать таких исполнителей, как Ozric Tentacles, Spacemen 3, Loop, The Telescopes, Flying Saucer Attack, Bardo Pond, Comets on Fire, Starset.

Отличительные черты нового спейс-рока — стены ревербирующего гитарного звука, минималистичные ритмы, часто нежный, мечтательный вокал. По мнению обозревателя All Music Guide, помимо прог-рока на новый спейс-рок повлияли краут-рок, академический минимализм и нойз-поп таких исполнителей, как The Jesus and Mary Chain. Кроме того, в творчестве Spacemen 3 и Loop сильно влияние The Stooges, в особенности их дебютного альбома с его грязным, тяжёлым гитарным звуком и минималистичными мелодиями, и пионеров электронного рока Suicide.

Представители 
 Pink Floyd (раннее творчество)
 Hawkwind
 Rockets
 Gong
 Eloy
 Space
 Spacemen 3
 Starset
 Quickspace
 Loop
 Muse
 Failure
 The Telescopes
 Flying Saucer Attack
 Bardo Pond
 Spiritualized
 Windy & Carl
 Comets on Fire
 Ozric Tentacles
 Zodiac
 Angels & Airwaves

Примечания 

Музыкальные жанры
Жанры прогрессивного рока
Психоделическая музыка
Жанры рок-музыки
Психоделический рок